

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Erie – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Erie – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Erie – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Erie – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Erie – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Erie

Gminy 
 Erie (ang. Erie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Erie (ang. Erie Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Erie (ang. Erie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Neosho
 Erie (ang. Erie Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Erie (ang. Erie Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Monroe
 Erie (ang. Erie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Becker
 Erie (ang. Erie Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Erie (ang. Erie Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ottawa

Hrabstwa 
 hrabstwo Erie (ang. Erie County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Erie (ang. Erie County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Erie (ang. Erie County) – w stanie Pensylwania

Drużyny sportowe 
 Erie Otters – juniorska drużyna hokejowa grająca w OHL
 Lake Erie Monsters – drużyna hokejowa grająca w American Hockey League

Pozostałe 
 Erie – plemię Indian Ameryki Północnej
 Jezioro Erie – jezioro słodkowodne, czwarte co do wielkości w kompleksie pięciu Wielkich Jezior Ameryki Północnej
 Kanał Erie – szlak wodny o długości 584 km, część śródlądowego szlaku wodnego między Wielkimi Jeziorami i Atlantykiem
 USS "Erie" – nazwa okrętów amerykańskich
 Carlos Eire – amerykański wykładowca uniwersytecki i pisarz kubańskiego pochodzenia

Zobacz też 
 Bitwa o Fort Erie
 Bitwa o jezioro Erie
 Fort Erie
 Mount Erie
 SS City of Erie
 USS Lake Erie